Le tournoi de tennis de Catane est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1971 se dispute du 19 au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Gail Sherriff.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gail Sherriff et Helga Schultze.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Catane
 Saison 1971 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Catane
Sport en Italie en 1971
Tennis en avril 1971